Palais Károlyi steht für:

 Palais Károlyi (Károlyi utca)
 Palais Károlyi (Múzeum utca)
 Palais Károlyi (Pollack Mihály tér)